Bognár István (Liège, 1991. május 5. –) magyar labdarúgó, az MTK középpályása. Apja, Bognár György, válogatott labdarúgó.

Pályafutása

Klubcsapatokban
Az 1991-ben született Bognár István – az ötvenszeres válogatott Bognár György fia – Liège-ben született, azonban a futball alapjait itthon sajátította el. Az NB I-ben az Újpest FC színeiben mutatkozott be, igaz a fővárosiaknál nagyrészt a második csapatban kapott szerepet, stabil élvonalbeli játékossá a mezőkövesdi évek alatt vált. A 2013–14-es bajnokságban 24 mérkőzésen 2 gólt és 7 gólpasszt jegyzett. A Magyar Kupában 3 mérkőzésen lépett pályára, gólt nem szerzett, viszont a Ligakupában 6 találkozón 4-szer volt eredményes. Ez a teljesítmény is kevés volt ahhoz, hogy a  matyóföldiek bennmaradjanak, viszont Bognárra felfigyelt, majd szerződtette a Diósgyőri VTK.

2017 januárjában a Ferencvárosi TC igazolta le. A budapesti zöld-fehér klubbal kupagyőztes lett, de sok játéklehetőséget nem kapott Thomas Doll vezetőedzőtől, fél év alatt nyolc bajnokin és öt kupatalálkozón lépett pályára, ezért 2017 decemberében visszatért egykori klubjához, a Mezőkövesdhez, ahova fél évre írt alá.

A 2017–18-as szezon második felében 14 bajnoki találkozón egyszer volt eredményes, valamint két gólpasszt adott, ezzel bennmaradáshoz segítette a Mezőkövesdet. Június 12-én bejelentették, hogy lejáró szerződését nem hosszabbítja meg és távozik a klubtól, majd másnap két évre szóló szerződést írt alá az MTK Budapest csapatához.
Két év alatt 49 mérkőzésen lépett pályára és 12 gólt szerzett ezzel segítette végül a csapatát a feljutáshoz.

Paks 
2020. július 6-án a Paksi FC hivatalos honlapján jelentette be, hogy három évre szóló szerződést írt alá a zöld-fehér együttessel.

A tolnaiaknál 52 tétmérkőzésen 17 gólt szerzett és 29 gólpasszt adott. A 2021–22-es idényben 18 bajnoki meccsen 6 gólt lőtt, 15-öt előkészített. Az évad második felében kölcsönben a ciprusi Arisz Limassolban szerepelt.

MTK 
2022 közepén szerződtette az MTK Budapest, amelyben a labdarúgó 2018 és 2020 között már játszott.

A válogatottban 
Bernd Storck szövetségi kapitánytól meghívót kapott a 2016. szeptember 6-ai Feröer elleni mérkőzésre készülő válogatott keretébe.

Sikerei, díjai
  Ferencváros
  Magyar kupagyőztes (1): 2017
  Paksi FC
  Magyar kupadöntős (1): 2022

Statisztika

Klubcsapatokban 
Legutóbb 2023. március 13-án lett frissítve.

Jegyzetek

Források

További információk 
 NB I: Bognár István sajnálja, hogy nem adták meg a Fradi elleni gólját Nemzeti Sport Online, 2020. december 18.

Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A DVTK labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
Az MTK labdarúgói
1991-ben született személyek
Élő személyek
A Ferencváros labdarúgói
A Paksi FC labdarúgói
Az NB I labdarúgói
Az NB II labdarúgói
Az NB III labdarúgói